Megiddo peut faire référence à :

Patronymes  

 Nimrod Megiddo, mathématicien et informaticien américain d'origine israélienne.
 Algorithme de Megiddo, pour le Problème du cercle minimum.

Toponymes  

 Megiddo, un des plus importants sites archéologiques d'Israël, incluant : 
 l'église de Megiddo,
 le site de l'Armageddon, lié à la colline fortifiée de Megiddo (Har Megiddo),
 Megiddo, un kibboutz situé à proximité,
Megiddo, un conseil régional d'Israël qui recouvre les lieux précédents.

Divers 
 
 Projet Megiddo, rapport du FBI de la fin du  ayant pour objectif d'évaluer les risques de terrorisme d'origine interne aux États-Unis à l'approche de l'an 2000.
 Megiddo Church, une Église restaurationniste aux États-Unis. 
 Megiddo, albums du groupe de black metal symphonique norvégien Satyricon.